Юшково — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Щукинской волости.

Деревня расположена на реке Великой, западнее озера Большое Остриё, в 45 км к северу от города Пустошка.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 48 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района